Csehország
 Čestice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Čestice, település a Hradec Králové-i kerület Rychnov nad Kněžnou-i járásában